Фьерабра́с (Fierabras, от  «храбрая рука») — персонаж французских chansons de geste, сарацинский великан, принявший христианство. Сын эмира Балана.

Произведения 
 «Фьерабрас». Впервые появляется как герой одноимённой поэмы XII века, написанной двенадцатисложным рифмованным стихом и состоящей более чем из 6000 строк. Действие происходит в Испании, где укрылись Балан и Фьерабрас, разграбившие собор Святого Петра в Риме и похитившие оттуда святые реликвии. Армия Карла преследует войска Балана, чтобы вернуть реликвии. Карл посылает Оливье на поединок с Фьерабрасом. Фьерабрас побеждён и принимает христианство. Однако сам Оливье попадает в руки сарацин и оказывается в заточении в их крепости Эгремор. Там же томятся и другие пэры Карла. Но влюбленная в Ги Бургундского Флорипа, сестра Фьерабраса, помогает пленникам. Подошедшая армия Карла освобождает их. Балан обезглавлен, его земли разделены между Фьерабрасом и Ги Бургундским, который женится на Флорипе. Святые реликвии Карл отвозит в Сен-Дени.

Поэма была переведена на провансальский (XIII век), итальянский (Cantare di Fierabraccia e Ulivieri, XIV век) и английский (Sir Ferumbras, XV век) языки.
 «Разорение Рима» (Destruction de Rome). Позже в качестве пролога к «Фьерабрасу» была написана небольшая поэма, описывающая нападение Балана на Рим. Сарацины, приплывшие с огромным флотом, захватывают город, и Фьерабрас убивает папу римского. Возможно, в сюжете отразился захват Рима арабами в 846 году, во время которого был разграблен собор Святого Петра.
 В середине XV века швейцарец Жан Баньон (Jean de Bagnyon) переработал поэму в прозаический роман, выдержавший с 1478 по 1536 год 15 переизданий. Роман был переведён на кастильский, португальский, немецкий и английский языки.
 Чудодейственный «бальзам Фьерабраса», будто бы исцеляющий раны, упоминается в «Дон Кихоте» Сервантеса.
 В 1823 году Шуберт написал оперу «Фьеррабрас».

Фьерабрас и Россия 
В поэме Жана Боделя «Песнь о саксах» (рубеж XII и XIII веков) этот персонаж упоминается как Fierabraz de Rossie, что дало основания некоторым российским историкам (например, Аполлону Кузьмину) называть его древнерусским князем IX века (война Карла Великого с саксами — историческое событие). Однако слово «Россия» (Russie) появилось во французском языке позднее (известно с XVIII века), и нет никаких оснований предполагать для Фьерабраса наличие исторического прототипа.

Литература

Ссылки 
 Сэр Фирумбрас

Персонажи Каролингского цикла
Chansons de geste